Dies ist eine Liste von Sternen im  Sternbild Andromeda.

Sternbild Andromeda
Andromeda (Sternbild)